James Bonn (também conhecido como James West e Jim West; nascido em ), é um ator pornográfico norte-americano. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1995, aos 35 anos de idade e, desde então, apareceu em cerca 90 filmes.

Prêmios e indicações
 1998 XRCO Award - venceu – Best Actor, Single Performance (Masseuse 3)
 1999 AVN Award – Best Actor, Filme (Models)
 2000 AVN Award – Best Actor, Filme (Chloe)
 2000 AVN Award – Best Couples Sex Scene, Filme (Search for the Snow Leopard) com Asia Carrera

Ligações externas

Biografia no LukelsBack.com 

Atores pornográficos dos Estados Unidos